L’ère Manju est une période de l’histoire du Japon, de 1024 à 1028.
 Un manjū, une pâtisserie japonaise.